Чемпионат Европы по боксу 2008 года прошёл в Ливерпуле (Англия) с 6 по 15 ноября. Это был 37 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). В нём приняли участие 210 спортсменов из 40 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Полные результаты

2008
Международные спортивные соревнования в Ливерпуле
2008 год в боксе
Чемпионаты Европы в Англии
Спорт в Великобритании в 2008 году
Ноябрь 2008 года
бокс
Международные соревнования по боксу в Великобритании